Falkenstein ou Falckenstein signifie littéralement « rocher des faucons » en allemand. C'est un toponyme que l'on rencontre essentiellement en Allemagne et en Autriche, et un nom de famille porté par plusieurs personnalités.

Culture et société

Jeux 
 Château Falkenstein est le nom d'un jeu de rôle, dont l'univers est une version fantastique de l'Europe victorienne.

Monuments 
Falkenstein est le nom de plusieurs châteaux forts et bâtiments européens :

Allemagne 
 le château de Falkenstein, près de Beuron dans le Bade-Wurtemberg ;
 le château de Falkenstein, près de Gerstetten dans le Bade-Wurtemberg ;
 le château de Falkenstein, près de Schramberg dans le Bade-Wurtemberg ;
 le château de Falkenstein, près de Königstein im Taunus en Hesse ;
 le château de Falkenstein, près du village du même nom, sur les pentes du Mont Tonnerre en Rhénanie-Palatinat ;
 le château de Falkenstein, près de Waldhof-Falkenstein en Rhénanie-Palatinat ;
 le château de Falkenstein, près de Pfronten en Bavière ;
 les châteaux d'Ober-Falkenstein et d'Unter-Falkenstein en Bavière ;

Autriche 
 le château de Falkenstein près du village du même nom en Basse-Autriche ;
 le palais Vrints zu Falkenstein, ou palais Falkenstein, un palais de Vienne ;

France 
 le château du Falkenstein près de Philippsbourg dans le département de la Moselle ;

Suisse 
 les châteaux d'Alt-Falkenstein et de Neu-Falkenstein, près de Balsthal dans le canton de Soleure.

Musique 
 Le groupe Falkenstein.

Patronyme 

 la Maison de Falkenstein, une famille noble allemande de Hesse ;
 Eduard Vogel von Falckenstein (1797-1885), un général prussien ;
 Maximilian Vogel von Falckenstein (1839-1917), un général prussien ;
 Adam Falkenstein (1906-1966), un assyriologue allemand ;
 Patricia von Falkenstein (1961-), une personnalité politique suisse ;
  (1924-), un chroniqueur sportif américain.

Toponyme

Allemagne 
 Falkenstein en Bavière ;
 Falkenstein en Rhénanie-Palatinat ;
 Falkenstein/Harz en Saxe-Anhalt ;
 Falkenstein/Vogtl en Saxe ;

Autriche 
 Falkenstein en Basse-Autriche, dans le district de Mistelbach ;

France 
 le Falkensteinerbach, un cours d'eau situé dans les départements de la Moselle et du Bas-Rhin ;
 le rocher du Falkenstein, une falaise de granite située sur la commune de Dambach-la-Ville dans le Bas-Rhin. C'est un site d'escalade équipé.